Phanom Phrai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 75.140 de locuitori și o suprafață de 519,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 160 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Nong Hi district.

Amphoe în provincia Roi Et